Джеймі Лангенбраннер (,  24 липня 1975, Клокет, Міннесота) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 35-м загальним номером командою «Даллас Старс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Даллас Старс», «Нью-Джерсі Девілс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 1255 матчів у НХЛ, включаючи 146 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 MVP ІХЛ у складі «Мічиган К-Вінгс» — 1996.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Джерсі Девілс» — 2003.
Збірна
 Срібний призер зимових Олімпійських ігор 2010.

Статистика

Посилання
 
 
 

Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Призери зимових Олімпійських ігор 2010
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Тренери «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Інгольштадта»
Задрафтовані «Даллас Старс»
Американські хокейні тренери
Срібні олімпійські медалісти США
Спортсмени з Міннесоти